Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Betty Stöve e Evonne Goolagong che hanno battuto in finale Rosie Casals e Joanne Russell 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Greer Stevens (semifinali)
 Betty Stöve /  Evonne Goolagong (Campionesse)

 Wendy Turnbull /  Kerry Reid (quarti di finale)
 Virginia Wade /  Janet Wright (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1978